Changes () — песня группы Black Sabbath. Впервые была выпущена в 1972 году на альбоме Vol 4. Это баллада о потерянных отношениях между людьми. Композиция отличается по стилю от ранее исполняемых группой: хотя баллады в творчестве группы были и раньше, но в композиции «Changes» не только нет тяжёлого гитарного саунда, но и не задействована электрогитара вообще.

Black Sabbath редко исполняли эту песню на концертах в 70-х годах. Новое живое исполнение песни произошло в 1990 году с вокалистом Тони Мартином .

Исполнители (оригинальная версия) 
 Оззи Осборн — вокал
 Тони Айомми — пианино, меллотрон
 Гизер Батлер — бас-гитара

Другие исполнители 
Каверы песни исполнялись многими исполнителями, включая The Cardigans и Overkill. Группа Hell Is For Heroes записали кавер-версию песни как сторону Б на своем сингле Night Vision.

В 1993 году бывший вокалист Black Sabbath Оззи Осборн самостоятельно перезаписал песню как сингл к альбому Live and Loud. Этот сингл достиг 9-го места в хит-параде журнала Billboard Mainstream Rock Tracks, но не смог попасть в хит-парад Великобритании. В заглавном треке со второго альбома группы UNKLE «Never, Never, Land» были использованы фрагменты «Changes».

В 2013 году песня была исполнена музыкантом в стиле соул Чарли Бредли.

Эминем использовал песню как основу для своей композиции «Going Through Changes» из альбома Recovery. Исполняется в телесериале Противостояние ( The Stand) 2020 года.

Версия Оззи Осборна и Келли Осборн 
В 2003 году Оззи записал песню в дуэте со своей дочерью Келли. Изменённый по сравнению с оригиналом текст отражает нюансы их взаимоотношений. Сингл поднялся на первое место в Великобритании и продержался три недели на первом месте в London Fashion Chart. Он также достиг первого места в списке Kerrang! по частоте скачивания. Сингл был номинирован на Грэмми.

В Великобритании сингл разошёлся тиражом в 470 000 экземпляров.

Места в хит-парадах

Примечания 

Песни Black Sabbath
Песни, написанные Оззи Осборном
Песни, написанные Тони Айомми
Песни, написанные Гизером Батлером
Песни, написанные Биллом Уордом
Песни 1972 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы Black Sabbath
Синглы Оззи Осборна
Синглы Epic Records